Funny Games puede hacer referencia a:
 Funny Games, película austríaca dirigida por Michael Haneke estrenada en 1997.
 Funny Games, versión estadounidense de la anterior, también dirigida por Michael Haneke y estrenada en 2008.